Oenanthe (vogel), een geslacht van zangvogels
 Torkruid (Oenanthe), een geslacht uit de schermbloemenfamilie